Harold "Hal" Darragh, kanadski profesionalni hokejist, * 13. september 1902, Ottawa, Ontario, Kanada, † 28. oktober 1993. 

Darragh je igral na položaju desnega krilnega napadalca. V ligi NHL je igral 8 sezon v moštvih Pittsburgh Pirates, Philadelphia Quakers, Boston Bruins in Toronto Maple Leafs. Svoj edini Stanleyjev pokal je osvojil leta 1932.

Kariera
Harold Darragh se je hokeja na ledu naučil na zamrznjenih kanadskih ribnikih. Prve večje korake v svoji karieri je napravil v moštvu Pittsburgh Yellow Jackets, v katerem je igral s Hibom Milksom, Haroldom Cottonom in Lionelom Conacherjem. Leta 1925 se je prebil v ligo NHL, kjer je nastopil v moštvu Pittsburgh Pirates. Zanj je igral pet sezon, od katerih se je le dvakrat uvrstil v končnico lige NHL, v prvi in tretji sezoni. V klubu je ostal tudi po selitvi v Filadelfijo in zanj zaigral pod novim imenom Philadelphia Quakers. 

Klub je po prvi sezoni razpadel, Darragh pa je že med sezono prestopil v vrste drugega NHL moštva, Boston Bruins. Sezono 1931/32 je preigral v moštvu Toronto Maple Leafs in se ob koncu sezone vpisal med zmagovalce Stanleyjevega pokala. V moštvu je igral le še del naslednje sezone, saj se je preselil v moštvo lige International Hockey League, Syracuse Stars. V moštvu je preživel dve sezoni, kariero pa je po eni sezoni igranja za Pittsburgh Shamrocks končal leta 1936.

Pregled kariere

|-
| Ottawa CPR Bluebirds
| OCHL
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Gunners
| OCHL
| 19/20
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Gunners
| OCHL
| 20/21
|
| 12
| 8
| 0
| 8
|
| 
|
| 7
| 5
| 6
| 11
| 
| 3
|-
| Ottawa Gunners
| OCHL
| 21/22
|
| 14
| 12
| 7
| 19
|
| 0
|
| 6
| 12
| 7
| 19
| 
| 0
|-
| Ottawa Gunners
| OCHL
| 22/23
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 22/23
|
| 16
| 8
| 0
| 8
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 23/24
|
| 12
| 6
| 4
| 10
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 24/25
|
| 40
| 14
| 0
| 14
|
| 
|
| 8
| 3
| 0
| 3
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 25/26
|
| 35
| 10
| 7
| 17
|
| 6
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 26/27
|
| 42
| 12
| 3
| 15
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 13
| 2
| 15
|
| 16
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 43
| 9
| 3
| 12
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 42
| 15
| 17
| 32
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 30/31
|
| 25
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 5
| 10
| 15
|
| 6
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 32/33
|
| 19
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 32/33
|
| 24
| 7
| 13
| 20
|
| 4
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 33/34
|
| 44
| 9
| 10
| 19
|
| 12
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| colspan="2" | 
| 34/35
| colspan="14" |  
|-
| Pittsburgh Shamrocks
| IHL
| 35/36
|
| 41
| 7
| 14
| 21
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 519
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
|}

Dosežki
Zmagovalec Stanleyjevega pokala (1932)

Zunanje povezave

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Ottawa CPR Bluebirds
Hokejisti Ottawa Gunners
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Ottawa New Edinburghs
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Syracuse Stars
Hokejisti Pittsburgh Shamrocks